Николай Бударин: Бударин, Николай Михайлович (род. 1953) — российский космонавт.
 Бударин, Николай Петрович (1910—1943) — гвардии подполковник, Герой Советского Союза.